Премия «Независимый дух» за лучшую женскую роль — американская кинематографическая награда, присуждаемая c 1986 года некоммерческой организацией Film Independent лучшей актрисе, исполнившей главную роль в независимом кинофильме.

За все время существования премии её получили 33 актрисы. Актриса Рене Зеллвегер — последняя на данный момент обладательница премии, она получила её за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди». Актрисы Фрэнсис Макдорманд и Джулианна Мур завоевали большинство наград в данной категории; они являются двукратными обладательницами премии. Актриса Мишель Уильямс четыре раза номинировалась на премию как лучшая актриса в главной роли; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая актриса в главной роли».

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
 Премия BAFTA за лучшую женскую роль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Независимый дух
Списки актрис
Награды актрисам